«Пророк» (), или «Пейгамбар» — драма азербайджанского писателя и драматурга Гусейна Джавида, написанная в 1922-1923 гг. и повествующая о жизни исламского пророка Мухаммеда. Частично публиковалась в журнале «Просвещение и культура». Во второй и третий раз была опубликована издательством «» (1922—1923 и 1926). На сцене театра пьеса не ставилась.

Отличительной чертой этого произведения Джавида является то, что здесь не дан список действующих лиц. Известно также, что у пророка было много имён (Мухаммед, Ахмед, Мустафа, Расул, Акрам, Мурсал, Наби, ибн Абдулла, Мухаммед Амин, Махмуд и др.). В драме «Пророк» Джавид называет Мухаммеда «Пророк» (Пейгамбар), «ибн Абдулла» или «сын Абдуллы».

Сюжет 
Состоит драма из четырёх действий, каждая из которых повествует об определённом периоде жизни пророка Мухаммеда (Бисат, Дават, Хиджрат и Нусрат).

Первое действие называется «Бисат». Слово «Бисат» означает «послание». В этой главе повествуется о том периоде в жизни пророка, когда он приглашает людей к исламу.

Второе действие называется «Дават». Слово «Дават» означает «призыв». Здесь Мухаммед призывает людей принять ислам.

Третья глава называется «Хиджрат». Слово «Хиджрат» означает «переселение». В этом действии рассказывается о переселении Мухаммеда из Мекки в Медину. С этого времени начинает своё исчисление исламский календарь (16 июля 622 года).

Последнее действие называется «Нусрат». Слово «Нусрат» означает «победа». Здесь повествуется о победе пророка Мухаммеда над курайшитами (имеется в виду битва при Бадре, когда в 624 году мусульмане под командованием Мухаммеда одержали победу над мекканцами)

Критика 
В своих критических работах Ханафи Зейналлы, стремясь объяснить социально-философскую сущность творчества Джавида, ограничивался констатированием ряда совпадений в произведениях Джавида, Фикрета и Хамида, не объясняя при этом социальной сущности этого явления. Ханафи Зейналлы, глубоко изучивший драматургию Джавида, писал в одной из своих статей в 1926 году: «Джавид создал произведения, которые по форме сходны с произведениями Хамида, по стилю напоминают Фикрета, по философским взглядам — Ризу Тевфика». В подтверждение этого Ханафи Зейналлы приводит отрывок из пьесы «Пророк».

Примечания 

Пьесы Гусейна Джавида
Пьесы 1923 года
Мухаммед